

Persone
 Frank Wedekind (1864-1918) – drammaturgo, attore teatrale, poeta, paroliere e scrittore tedesco

Altro
 Palazzo Wedekind – palazzo in Piazza Colonna a Roma